Новачене — название населённых пунктов в Болгарии:

 Новачене — село в Плевенской области.
 Новачене — село в Софийской области.